Studnia – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Zbigniew Gabiński, a rysunków Andrzej Kamiński. Pierwszą część przygód przedstawionych w tym zeszycie zawiera poprzedni komiks z tej serii zatytułowany Czarny parasol.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik  prowadzi śledztwo w sprawie włamania do magazynu centrali sprzętu medycznego w Łodzi. Tymczasem zrabowany łup - narzędzia i pieniądze, szef bandy pan Feliks chowa w studni na terenie starej cegielni. Na podstawie prac operacyjnych i wyników zapachów - piwa i malin - uzyskanych na miejscu przestępstwa, Żbik wytycza jedną z pijalni piwa na mieście. Obserwując pana Feliksa, który tam pracuje trafiają za nim do starej cegielni. Na miejscu Feliksa atakuje jeden z członków bandy - "Stary" i przejmuje łup wrzucając Feliksa do suchej studni. W tym momencie do akcji przystępuje milicja aresztując sprawcę.

Dodatki 

Umieszczone w pierwszym wydaniu. 

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym omawia zachowanie bezpieczeństwa w wodzie.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię trzech mężczyzn z Warszawy, którzy w Sławie Śląskiej uratowali sześć tonących osób.
 Na ostatniej stronie umieszczono zapowiedź następnego komiksu z serii i kronikę MO - rok 1944/45.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1971 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 2016 - "Ongrys"

Bibliografia 

 Z. Gabiński, A. Kamiński: Studnia. Warszawa: Sport i Turystyka, 1971.

Kapitan Żbik